Hythe puede hacer referencia a:

 Hythe, un pueblo en la provincia de Alberta (Canadá).
 Hythe, un pueblo en el condado de Hampshire (Inglaterra).
 Hythe, una parroquia civil y una villa en el condado de Kent (Inglaterra).